Modrzewie ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Modrzewie (Damasławek), Dorf der Gmina Damasławek in der Woiwodschaft Großpolen
 Modrzewie (Goleniów), Dorf der Gmina Goleniów in der Woiwodschaft Westpommern
 Modrzewie (Pawłów), Dorf der Gmina Pawłów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Modrzewie (Szczutowo), Dorf der Gmina Szczutowo in der Woiwodschaft Masowien
 Modrzewie (Wleń), Dorf der Gmina Wleń in der Woiwodschaft Niederschlesien